Region Waloński – jeden z trzech regionów federalnych Belgii
 Walonia – region tożsamość i projekt dla społeczeństwa
 Francuska Wspólnota Belgii – jedna z trzech wspólnot językowych Belgii
 Region języka francuskiego – jeden z czterech regionów językowych Belgii 
 Walonia – w dialektologii synonim terminu „Belgia romańskojęzyczna”
 Walonia dialektalna – zasięg dialektu walońskiego na obszarze Walonii, w odróżnieniu od jej obszarów pikardyjskojęzycznych i niemieckojęzycznych; mówi się także o Walonii francuskiej jako zasięgu dialektu walońskiego na terenie Francji.